Il doppio maschile del Brisbane International 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Jérémy Chardy e Marc Gicquel erano i campioni uscenti, ma non hanno partecipato a questa edizione. In finale Lukáš Dlouhý e Paul Hanley hanno vinto per il ritiro di Robert Lindstedt e Horia Tecău sul punteggio di 6-4.

Teste di serie

  Maks Mirny /  Daniel Nestor (semifinali)
  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (primo turno)

  Lukáš Dlouhý /  Paul Hanley (campioni)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (finale, ritirati)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brisbane International 2011
ATP World Tour 2011